Фіцпатрік () — англійське прізвище. Відомі носії:
 Бред Фіцпатрік (1980) — американський програміст.
 Марк Фіцпатрік (1968) — канадський хокеїст.
 Метт Фіцпатрік (1994) — англійський гольфіст.
Ноель Фіцпатрік (1967) — ветеринарний ортопед, нейрохірург.

Англійські прізвища